Uffa ist der Name folgender Personen:
 Uffa, auch Uuffa oder Wuffa († 578), König des angelsächsischen Königreichs East Anglia (571–578)

Uffà steht für:
 Uffà! Uffà!, Album (1980) von Edoardo Bennato

UFFA steht für:
 Uganda Freight Forwarders Association, ugandischer Speditionsverband

Siehe auch:
 Ufa

Abkürzung